Savola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1867-1934), prêtre et missionnaire finlandais
Elmo Savola (né en 1995), athlète finlandais en décathlon
 (né en 1981), homme politique finlandais
 (née en 1941), femme politique finlandaise

Voir aussi
, groupe industriel saoudien

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois